Otovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Otovice u Broumova, Gemeinde im Okres Náchod
Otovice u Karlových Var, Gemeinde im Okres Karlovy Vary
Otovice (Řehlovice), Abgetragener Ort im Okres Ústí nad Labem